Tipsport Arena peut désigner:
 Tipsport arena Liberec, salle multifonction de la ville de Liberec en République tchèque
 Tipsport Arena (Prague), salle multi-usage de la ville de Prague en République tchèque.
 Tipsport Arena, salle multi-usage de la ville de Pardubice en République tchèque.